La marine péruvienne a baptisé plusieurs navires de guerre BAP Angamos en l'honneur de la bataille d'Angamos, qui s’est produite le 8 octobre 1879 pendant la Guerre du Pacifique (1879-1884). Ce nom a notamment été donné à deux sous-marins :

 Le , un sous-marin de classe Abtao construit aux États-Unis durant les années 1950, mis en service en 1957 et radié en 1999.
 Le , un sous-marin de classe Type 209/1200 construit en Allemagne, entré en service en 1980.

Notes et références

Notes

Références